Riviera — termo usado em referência a uma região costeira; devido à popularidade das Riviera Francesa e Riviera Italiana, virou moda utilizar o termo para designar muitas praias ao redor do mundo, principalmente praias tropicais e turísticas.

Topônimos

América 
 Riviera Maya — situada a sul do México

Brasil 
 Riviera (Curitiba) — bairro da cidade brasileira de Curitiba, Paraná
 Riviera de São Lourenço — faixa costeira situada em Bertioga, São Paulo

Estados Unidos 
 Riviera Beach (Flórida) — na Flórida, Estados Unidos
 Riviera Beach (Maryland) — em Marilândia, Estados Unidos
 La Riviera — região censo-designada estadunidense na Califórnia

Europa 
 Riviera Francesa — parte do litoral sul da França no Mar Mediterrâneo, também conhecida Costa Azul
 Praia da Riviera — localizada na freguesia portuguesa do Cabo da Praia, nos Açores
 Riviera Portuguesa — região costeira a oeste de Lisboa, capital de Portugal
 Riviera Turca — área costeira no sudoeste e sul-sudoeste da Turquia

Itália 
 Riviera Italiana — área costeira da Itália também chamada de Riviera Lígure
 Calvagese della Riviera — comuna italiana da região da Lombardia, província de Bréscia
 Gardone Riviera — comuna italiana da região da Lombardia, província de Bréscia
 Magnano in Riviera — comuna italiana da região do Friuli-Venezia Giulia, província de Udine
 Cannero Riviera — comuna italiana da região do Piemonte, província do Verbano Cusio Ossola
 Gardone Riviera — comuna italiana da Lombardia

Organizações 
 Riviera (hotel) — hotel e cassino localizado em Las Vegas, Estados Unidos
 TV Anhanguera Rio Verde, antiga TV Riviera

Outros 
 Buick Riviera — automóvel coupé de porte grande da Buick
 Dr. Nick Riviera — personagem secundário da série animada Os Simpsons
 1426 Riviera — asteroide da cintura principal
 Allianz Riviera — estádio localizado na cidade de Nice, na França
 Aquiraz Riviera — complexo turístico-imobiliário brasileiro localizado na praia de Marambaia, no município de Aquiraz
 On the Riviera, filme estadunidense de 1951
 Riviera Group — edifício inacabado da cidade brasileira de Santos

Desambiguações de topônimos